Montanaro – abitante delle montagne, popoli montanari

Geografia 
 Montanaro – comune italiano del Piemonte
 Montanaro – frazione di Francolise in provincia di Caserta

Persone 
 Carlo Montanaro – scrittore, giornalista e critico cinematografico italiano
 Giovanna Montanaro – sociologa e scrittrice italiana
 Giovanni Montanaro – scrittore italiano
 Giovanni Antonio Montanaro – architetto italiano

 Lucio Montanaro – attore, cabarettista e umorista italiano
 Paola Montanaro – cestista italiana
 Riccardo Montanaro – doppiatore italiano
 José Montanaro – pallavolista brasiliano

Altro 
 Il montanaro – opera di Saverio Mercadante
 Rifugio del Montanaro – rifugio dell'Appennino
 Rifugio Elisabetta Soldini Montanaro – rifugio delle Alpi

Pagine correlate 
 Montanara
 Montanari